OGE est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Ordre des géomètres-experts, un organisme professionnel français ;
 Organes génitaux externes ;
 Observatoire de Genève ;
 Olivier Giscard d'Estaing.